Соревнования по Тяжелой атлетике на I летних юношеских Олимпийских играх 2010 проводились с 15 по 19 августа 2010 года. В соревнованиях участвовали девушки в весовых категорих до 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг и свыше 63 кг, юноши - до 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг и свыше 85 кг. Всего было разыграно 11 комплектов медалей.

Календарь

Медали

Общий зачет

Медалисты

Юноши

Девушки 

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2010